Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2003 прошёл в городе Виннипег (Канада) с 5 по 13 апреля 2003 года. Турнир прошёл в 45-й раз. Канада приняла мужской чемпионат мира в 16-й раз. В Виннипеге турнир прошёл в 3-й раз.

Чемпионом мира стала (в 28-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Швейцарии со счётом 10:6. Третье место заняла сборная Норвегии, победившая в матче за 3-е место сборную Финляндии со счётом 9:7.

Впервые приняла участие в чемпионате сборная Республики Корея.

Одновременно с мужским в Виннипеге проводился и .

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Канады (одновременно и как сборная принимающей страны, и как ; Канаду представляла команда-победитель , скип Рэнди Фёрби), семь европейских мужских сборных, занявших 1—7 места на чемпионате Европы 2002 года, сборная США (вместе с Канадой представляющая Северную Америку), а также сборная Республики Корея (получившая квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 2002).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в полуфиналы плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Маркку Уусипаавалниеми (сборная Финляндии).

Примечания 

2003
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Виннипеге
2003 год в кёрлинге
Апрель 2003 года
Чемпионаты мира в Канаде